Collegio uninominale Sicilia 1 - 04 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Sicilia 1 - 04 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020